dawne gminy:
 gmina Mikołajów – dawna gmina wiejska, powiat brzeziński, woj. łódzkie
 gmina Mikołajów – dawna gmina wiejska, powiat dziśnieński, woj. wileńskie (później jako gmina Mikołajewo)
 gmina Mikołajów nad Dniestrem (1941-44 gmina Mikołajów) – dawna gmina wiejska, powiat żydaczowski, woj. stanisławowskie